Lumme est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1934-2016), coureur cycliste finlandais
Jyrki Lumme (né en 1966), joueur finlandais de hockey sur glace
Sonja Lumme (née en 1961), chanteuse finlandaise
 (né en 1961), administrateur olympique finlandais

Voir aussi
(2600) Lumme, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois